Mikael Svensson eller liknande namn kan avse:

 Michael Svensson (född 1957), svensk politiker (moderat)
 Mikael Svensson (född 1965), svensk medeldistanslöpare
 Michael Svensson (född 1975), svensk fotbollsspelare

Se även
 Mikael Tegebjer (född 1967), svensk redaktör och översättare, tidigare Mikael Svensson